Kerengő, a kolostorok belső udvarát körülvevő árkádos folyosó
Kerengő, Spiró György író, műfordító első regénye